Dieren (biologie), een rijk in de supergroep Unikonta, behorende tot het domein van de Eukaryota
 Dierenrijk (Mierlo), een dierentuin in Mierlo, gelegen in Gulbergen

Zie ook 
 Fauna (overzichtswerk), beschrijving van de fauna van een gebied